Adra kan syfta på:

 Adra – ett släkte av fjärilar

Geografi

Indien 

 Adra (ort), Västbengalen, Puruliya,

Spanien 

 Adra (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Adra (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería,